Gminy w USA:
 Amador (ang. Amador Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Amador (ang. Amador County) – w stanie Kalifornia
Filmy:
 Amador – hiszpański film dramatyczny w reżyserii Fernando León de Aranoa